Крум Стоянов може да се отнася за:

 Крум Стоянов (1917-1996), актьор от Република Македония
 Крум Стоянов (р. 1991), български футболист